U-Bahnhof Stazione FS steht für:

 U-Bahnhof Stazione FS (Brescia)
 U-Bahnhof Stazione FS (Catania)